Unter dem Namen Vauxhall Astra wurden in Großbritannien mehrere Baureihen des Opel Kadett/Astra von Vauxhall vertrieben:

Vauxhall Astra Mk. 1 (1980–1984), siehe Opel Kadett D
Vauxhall Astra Mk. 2 (1984–1991), siehe Opel Kadett E
Vauxhall Astra Mk. 3 (1991–1998), siehe Opel Astra F
Vauxhall Astra Mk. 4 (1998–2004), siehe Opel Astra G
Vauxhall Astra Mk. 5 (2004–2009), siehe Opel Astra H
Vauxhall Astra Mk. 6 (2009–2015), siehe Opel Astra J
Vauxhall Astra Mk. 7 (2015–2021), siehe Opel Astra K
Vauxhall Astra Mk. 8 (seit 2021), siehe Opel Astra L

Weblinks 

Astra